Jack the Ripper har flere betydninger:

 Jack the Ripper − en britisk seriemorder i det 19. århundrede
 Jack the Ripper (film fra 1959) − en amerikansk film fra 1959
 Jack the Ripper (film fra 1976) − en tysk film fra 1976
 Jack the Ripper (1973 tv-serie) − en britisk tv-dramaserie fra 1973
 Jack the Ripper (1988 tv-serie) − en britisk tv-serie fra 1988
 Jack the Ripper (sang) − en sang af Screaming Lord Sutch fra 1963
 Jack the Ripper (1987 computerspil) − et computerspil fra 1987
 Jack the Ripper (2003 computerspil) − et computerspil fra 2003
 Jack the ripper - Case Closed − en krimi af Patricia Cornwell fra 2002
 Jack the Ripper: The Final Solution − en bog af Stephen Knight fra 1976
 Jack the Ripper, Light-Hearted Friend − en bog af Richard Wallace fra 1996
 Casebook: Jack the Ripper − en webside startet i 1996